Сен-П'єрр-ле-Мутьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 23 км на південь від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 921 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1880,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-П'єрр-ле-Мутьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Мутьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр